Ми́хал Го́рник (, ; 1 сентября 1833, Рэкельвиц (Ворклецы), Саксония — 22 февраля 1894, Баутцен, Саксония) — католический священник, серболужицкий языковед, писатель, публицист, переводчик, основатель и редактор газеты Katolski Posoł и журналов Łužičan и Serbski Hospodar, председатель общества «Матицы Сербской» (с 1882 года), принимал активное участие в серболужицком национальном возрождении XIX века.

Биография 
Михал Горник родился в 1833 году в деревне Ворклецы (, ) под Каменцем в Верхней Лужице, после окончания средней школы в Баутцене в 1847 году поступил в Лужицкую семинарию в Праге. Будучи семинаристом, обучался также в Малостранской гимназии и на богословском факультете Карлова университета. В период обучения в Праге был членом, а затем и старостой студенческого кружка «Сербовка», которая действовала при Лужицкой семинарии. В 1852 году опубликовал на страницах газеты «Tydźeńske Nowiny» своё первое литературное произведение «Brancelej». Будучи студентом в Праге, опубликовал в литературном журнале «Kwětki», который издавало братство «Сербовка», около 40 стихотворений и переводов, в том числе перевод на верхнелужицкий язык «Слова о полку Игореве». В 1856 году возвратился на родину и 24 сентября 1856 года был рукоположен в сан священника. В 1871 году был назначен настоятелем церкви Пресвятой Девы Марии в Баутцене. Находился на этой должности до 1890 года. 24 октября 1890 года был назначен асессором консистории и каноником капитула собора святого Петра.

В 1850-х годах Михал Горник наряду с Аном Смолером занимался созданием и усовершенствованием единого верхнелужицкого правописания.

С 1860-х годов активно участвовал в культурной и общественной жизни лужицких сербов. С 1859 года по 1894 год преподавал верхнелужицкий язык в католическом педагогическом училище в Баутцене. В 1860 году им был основан серболужицкий журнал «Лужичан» (). В 1861 году вместе с А. Я. Смолером был избран членом-корреспондентом Харьковского университета. В 1862 году с его участием было создано «Общество святых Кирилла и Мефодия» — объединение лужицких сербов-католиков, основными целями которого были представление интересов лужичан в рамках католической церкви и поддержка и распространение культуры славянских меньшинств. В этом же году им было начато издание журнала Katolski Posoł — церковной газеты славян-католиков Верхней Лужицы, а также была опубликована хрестоматия верхнелужицкой прозы. В 1858 году основал ежемесячное литературное приложение «Mĕsačny Přidawk» газеты «Serbske Nowiny», которое в 1860 году было преобразовано в литературный журнал «Łužičan», ставший печатным органом младосербов. С 1881 года издавал журнал «Сербски господар» ().

В 1858 года стал секретарём серболужицкого национального культурно-просветительного общества «Матица Сербская» (). С 1873 года исполнял обязанности заместителя председателя, а в 1882 году его избирали председателем общества. С 1868 года по 1894 года был редактором журнала «Časopis Maćicy Serbskeje» и с 1880—1882 год — редактором литературного журнала «Pratyja» на нижнелужицком языке.

В 1889 году выпустил сборник молитв и песнопения на верхнелужицком языке «Wosadnik» для использования в католических приходах.

Умер 22 февраля 1894 года в Баутцене и был похоронен на кладбище святого Николая близ руин церкви Святого Николая рядом с могилой Филиппа Резак.

Вклад в науку 
Помимо общественной деятельности М. Горник известен как автор ряда научных работ. В первую очередь это — «История серболужицкого народа» (), написанная совместно с В. Богуславским (издана в Баутцене в 1884 году). Вместе с К. Б. Пфулем и Г. Зейлером М. Горник участвовал в создании «Лужицко-сербского словаря» () (1866). Также М. Горник является автором перевода Нового Завета на новый вариант католического верхнелужицкого языка, отражающий его изменения к XIX веку. Благодаря усилиям М. Горника в числе других представителей национального серболужицкого возрождения (Я. А. Смолера, К. Б. Пфуля, Г. Зейлера, Я. Радысерба-Вели) была создана основа для объединения двух вариантов верхнелужицкого литературного языка, католического и протестантского.

Награды 
 В 1889 году саксонский король Альберт наградил Михала Горника рыцарским крестом I степени.

Память 
В 1956 году жителями Рэкельвица установлен памятник М. Горнику, в Баутцене и Кроствице в его честь названы улицы.

Примечания 
Источники

Литература 
 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 32, 95, 105, 112, 117, 122, 150, ISBN 5-7576-0063-2
 H. Imiš, Wopomnjeńska rěč, Časopis Maćicy Serbskeje, 1894, стр. 70 - 72
 Ernst Muka, Nekrolog XXXI, Časopis Maćicy Serbskeje, 1895, стр. 145—157
 Manfred Thiemann, Sorben – Serbja: Ein kleines Lexikon. Bautzen: Domowina-Verlag. ISBN 3-7420-0405-0

Ссылки 
 
 
 

Лингвисты Германии
Слависты Германии
Сорабисты
Панслависты
Лужицкие писатели
Лужицкие публицисты
Лужицкие переводчики
Лужицкие лингвисты
Лужицкие общественные деятели
Члены Матицы сербо-лужицкой
Католические священники Германии
Председатели Матицы сербо-лужицкой
Члены Сербовки
Похороненные на кладбище Святого Николая (Баутцен)